Muli (Maldiven), een eiland van de Meemu-atol behorende tot de Maldiven.
 Muli (India), een vorstenlanden van Brits-Indië in de regio Saurashtra.
 Muli (Kham), een koninkrijk in de Tibetaanse provincie Kham.
 Straat Muli, een zeestraat in Indonesië, die de eilanden Nieuw-Guinea en Yos Sudarso van elkaar scheidt.